4 може мати такі значення:

 Цифра 4.
 4 — натуральне число чотири.
 4 рік до нашої ери
 4 рік нашої ери
 4-те тисячоліття до н. е. — проміжок з 4000 по 3001 рік до нашої ери.
 4-те тисячоліття — проміжок з 3001 по 4000 рік нашої ери.

Музика 
 4 — альбом Бейонсе.
 4 — альбом гурту Dungen.
 4 — альбом гурту Foreigner.
 4 — альбом гурту The Stranglers.
 «4» — альбом гурту «Кому Вниз».

Інше 
 Channel 4 — британський телеканал.

Див. також 
 IV (значення)
 IV століття до н. е. — проміжок з 400 по 301 рік до нашої ери.
 IV століття — проміжок з 301 по 400 рік нашої ери.